Bjärke kan syfta på:

 Bjärke härad – härad i nordvästra Västergötland inom nuvarande Alingsås kommun och Trollhättans kommun
 Bjärke landskommun – tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
 Bjärke församling – församling i Kullings kontrakt i Skara stift
 Bjärkedialekt – västgötadialekt